Departamento San Carlos ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento San Carlos (Mendoza) in Argentinien
 Departamento San Carlos (Salta) in Argentinien